Sala může znamenat:

místní název
 Sala (obec), obec ve Švédsku a sídlo stejnojmenné samosprávné obce (municipality) v kraji Västmanland ()
 Arga-Sala, řeka převážně v Jakutské republice s horním tokem v Krasnojarském kraji v Rusku
 Sala y Gómez, neobydlený malý ostrov příslušející státu Chile

ostrov v litevštině
 Ragininkų sala, říční ostrov na litevsko-ruské hranici

příjmení
 Alessandro Sala (* 1982), italský hudebník, baskytarista
 Emiliano Sala (1990–2019), argentinský fotbalista
 Giovanni Battista Aostalli de Sala (Jan Baptista Avostalis; 1510–1575), italský stavitel působící v Čechách
 Luigi Sala (* 1974), italský fotbalový obránce
 Maria Anna Sala (1829 - 1891), italská řeholnice z kongregace Sester svaté Marcelíny.
 Ulrico Aostalli de Sala (Oldřich Avostalis; 1525–1597), italský stavitel, architekt a zednický mistr působící v Čechách

jiný význam
 Sala terrena, přízemní prostor, otevřený do zahrady

Související články 
 Salla (rozcestník)